Карас може да се отнася за:
 Карас – административна единица на Намибия.
 Карас - вид риба, известна и като каракуда.
 Карас – аниме сериал

 Василис Карас – известен гръцки музикален изпълнител